Cappella dei Santi Fabiano e Sebastiano ad Asciano, in provincia di Siena
Cappella dei Santi Fabiano e Sebastiano a Vervò (Predaia), in provincia di Trento

Pagine correlate
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano